Friedrich Hauss oder Friedrich Hauß ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hauß (1893–1977), deutscher Theologe und Kirchenhistoriker
 Friedrich Christian von Hauss (1698–1764), deutscher Generalmajor